Hubhof ist der Ortsname von

 Hubhof (Holzheim am Forst), Ortsteil der Gemeinde Holzheim am Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hubhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern